Портильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 64,4 км². Население — 2591 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

В Портильо расположен средневековый замок феодального рода Сандовалей, принадлежащий ныне университету Вальядолида. В 1392 г. он был конфискован у Сандовалей и какое-то время передавался королём от одного феодала к другому. Один из них, Альваро де Луна, провёл здесь 2 месяца перед казнью. В 1444 г. граф Кастро заточил здесь попавшего к нему в плен короля Хуана II. Королевский фаворит Хуан Пачеко передал замок своему зятю, от которого происходят все последующие владельцы замка — герцоги Бенавенте.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página de la Diputación de Valladolid
 Castillo de Portillo

Муниципалитеты Вальядолида